Хо́доровский сельсовет () — упразднённая административно-территориальная единица Горецкого района Могилёвской области Белоруссии.

История 
Ходоровский сельсовет упразднён 20 ноября 2013 года.

Состав 
Включал 17 населённых пунктов:

 Высоцкие — деревня.
 Городец — деревня.
 Гущено — деревня.
 Каменка — агрогородок.
 Логовино — деревня.
 Мальки — деревня.
 Окушки — деревня.
 Ольховец — деревня.
 Оршани — деревня.
 Першино — деревня.
 Полишино — деревня.
 Сафоново — деревня.
 Сорокопуды — деревня.
 Староселье — деревня.
 Стефаново — деревня.
 Ходоровка — деревня.
 Шавнево — деревня.

Примечания

Ссылки 
 Горецкий райисполком

Упразднённые сельсоветы Горецкого района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании